Caney bezeichnet

 einen Fluss im US-Bundesstaat Kansas, siehe Caney River
 ein Dorf auf Kuba, siehe El Caney
 einen Fluss in Kuba, siehe Río Caney
 einen Ron Caney, ein kubanischer Rum, der in der ehemaligen Bacardi-Fabrik hergestellt wird

Caney ist der Familienname folgender Personen:
 Rey Caney (Reinaldo Hierrezuelo la O; 1926–2016), kubanischer Sänger und Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Caney (Arkansas)
 Caney (Kansas)
 Caney (Kentucky)
 Caney (Louisiana)
 Caney (Oklahoma)
 Caney (Texas)
 Caney Branch (Tennessee)
 Caney City (Texas)
 Caney Hollow (Tennessee)
 Caney Ridge (Oklahoma)
 Caney Spring (Tennessee)
 Caney Valley (Arkansas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Caney Mounds, in Jonesville, Louisiana, ID-Nr. 05000986
 Caney Springs Cumberland Presbyterian Church, in Sage, Arkansas, ID-Nr. 95000693

Siehe auch
 Caney Creek
 Caney Island
 Caney Township